Crónica hace referencia a varios artículos:

Definición
Crónicas hace referencia a escritos donde se lleva un registro de hechos importantes ocurridos en un periodo de un mandato.

Cine
 Crónicas (película), película ecuatoriana, dirigida por Sebastián Cordero;
 Crónicas mutantes, película steampunk independiente de 2009.

Literatura
 I Crónicas, Antiguo Testamento;
 II Crónicas, Antiguo Testamento;
 Crónicas reales, género literario de la literatura medieval española
 Crónicas navarras, obra en prosa romance más antigua conservada en España. 
 Crónicas del Ángel Gris, novela de Alejandro Dolina
 Crónicas marcianas, novela del escritor estadounidense Ray Bradbury

Historia
 Crónicas Anónimas de Sahagún, compuestas por los monjes benedictinos del Monasterio de Sahagún.
 Crónicas de Indias, narraciones históricas desde la perspectiva de los colonizadores españoles.
 Crónicas georgianas, referencias básicas en la historia del reino de Georgia.
 Crónicas mesopotámicas, uno de los primeros pasos en el desarrollo de la historiografía antigua.
 Crónicas particulares a partir del advenimiento de los Trastámara.
 Crónicas siberianas, sobre la historia de Siberia entre finales del s. XVI y el s. XVIII.

Fantasía
 Crónicas de Ámbar
 Crónicas de Belgarath
 Crónicas de Gor
 Crónicas de la Marca del Este
 Crónicas de la prehistoria
 Crónicas de la Torre
 Crónicas de Mesene,  historietas, adscrita al subgénero de la fantasía heroica
 Crónicas de Spiderwick, serie de libros para niños
 Crónicas de Thomas Covenant, el Incrédulo
 Crónicas del multiverso
 Crónicas del señor de la guerra
 Crónicas Pokémon
 Crónicas vampíricas

Música
 Crónicas de Bruno del Breñal,  segundo disco de Fernando Delgadillo.
 Crónicas de un laberinto, álbum de Jaguares

Televisión
 Crónicas de la amistad, capítulo de la serie animada My Little Pony
 Crónicas de Seinfeld (Seinfeld), piloto de la comedia de situación Seinfeld
 Crónicas de un pueblo, serie de Televisión Española
 Crónicas de un sueño, seriado de televisión colombiano 
 Crónicas de una generación trágica, serie de televisión latinoamericana
 Crónicas del mal, serie de televisión
 Crónicas marcianas (programa de televisión)

Además
 Crónicas de Lanzarote,  periódico digital